

Miejscowości w Polsce 
 Wojszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny 
 Wojszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki